Межконтинентальные стыковочные матчи Чемпионата мира по футболу это решающий матч, где разыгрывается прямая путевка на ЧМ. Первый межконтинентальный матч был проведен на отборочном турнире ЧМ 1958.

ЧМ 1958 
Судан отказался играть с Израилем, поэтому  Израиль должен был бы получить путёвку автоматически, но до начала отборочного турнира ФИФА приняла правило, что ни одна команда (кроме чемпиона мира и хозяйки чемпионата) не может получить путёвку, не сыграв в отборочном турнире хотя бы в одном матче, а Израиль не сыграл ни одного.

Поэтому был назначен специальный стыковой матч между Израилем и одной из вторых команд в группах УЕФА, матч должен был состоять из двух встреч (дома и в гостях), победитель должен был получить путёвку в финальный турнир. Бельгия отказалась участвовать в стыковом матче, а Уэльс, вторая команда в группе УЕФА 4, принял это предложение.

ЧМ 1962

Европа/Азия

Европа/Африка

Северная Америка/Южная Америка

ЧМ 1974

Стыковой матч УЕФА/КОНМЕБОЛ 
26/09/1973, Москва, СССР —  СССР 0-0  Чили

21/11/1973, Сантьяго, Чили  Чили 2-0  СССР (техническая победа)

Поскольку  СССР отказался играть ответный матч в Чили в связи с чилийским военным переворотом 1973 года,  Чили получила путёвку автоматически.

ЧМ 1978

УЕФА/КОНМЕБОЛ 
29/10/1977, Будапешт, Венгрия —  Венгрия 6 — 0  Боливия

30/11/1977, Ла-Пас, Боливия —  Боливия 2 — 3  Венгрия

ЧМ 1986

УЕФА/ОФК 

Шотландия победила по сумме двух матчей (2:0).

ЧМ 1990

КОНМЕБОЛ / ОФК 

Колумбия победила по сумме двух матчей (1-0).

ЧМ 1994 
Впервые стыковые матчи проходили в два этапа. На первом этапе в двух матчах (дома и в гостях) встречались команды КОНКАКАФ и ОФК, а победитель этого этапа встречался также в двух матчах (дома и в гостях) с командой КОНМЕБОЛ во втором этапе. Победитель второго этапа получал путёвку.

КОНКАКАФ/ОФК 

Счёт по сумме двух матчей был ничейным (3-3),  Австралия выиграла по пенальти со счётом 4-1 и вышла в стыковой матч КОНМЕБОЛ/КОНКАКАФ/ОФК.

КОНМЕБОЛ/КОНКАКАФ/ОФК 

 Аргентина получила путёвку по сумме двух матчей (2-1).

ЧМ 1998

АФК/ОФК 

Счёт по сумме двух матчей был ничейным (3-3),  Иран получил путёвку, забив больше мячей на чужом поле.

ЧМ 2002

УЕФА/АФК 

Ирландия получила путёвку по сумме двух матчей (2-1).

КОНМЕБОЛ/ОФК 

Уругвай получил путёвку по сумме двух матчей (3-1).

ЧМ 2006

Азия — Северная Америка 
По одной команде из зон АФК и КОНКАКАФ играли между собой два матча: дома и в гостях. Победитель вышел в финальный турнир.

Южная Америка — Океания 
По одной команде из зон КОНМЕБОЛ и ОФК играли между собой два матча: дома и в гостях. Победитель вышел в финальный турнир.

ЧМ 2010

Азия — Океания 
Пятая команда из зоны АФК —  Бахрейн, и победитель зоны ОФК —  Новая Зеландия, играют между собой два матча: дома и в гостях. Победитель выходит в финальный турнир.

Новая Зеландия выиграла 1:0 по сумме двух встреч и вышла в финальный турнир.

Северная Америка — Южная Америка 
По одной команде из зон КОНКАКАФ (4-я команда) и КОНМЕБОЛ (5-я команда) играют между собой два матча: дома и в гостях. Победитель выходит в финальный турнир.

Уругвай выиграл 2:1 по сумме двух встреч и вышел в финальный турнир.

ЧМ 2014

Азия (АФК) — Южная Америка (КОНМЕБОЛ)

Северная Америка (КОНКАКАФ) — Океания (ОФК)

ЧМ 2018 

По одной команде от Азии, Северной и Центральной Америки, Южной Америки и Океании примут участие в межконтинентальных стыковых матчах. Представители этих четырёх регионов составят две пары, которые сыграют между собой по принципу «дома и в гостях». Двое победителей выйдут в финальную часть Чемпионата мира. Впервые распределение регионов по парам было осуществлено по жребию — в рамках общей церемонии жеребьевки 25 июля 2015. Эти стыковые матчи состоялись с 6 по 14 ноября 2017.

Результаты жеребьевки:
 Команда Гондураса, занявшая 4-е место в зоне КОНКАКАФ, сыграет с командой Австралии, выигравшей стыковые матчи в зоне АФК.
 Команда Новой Зеландии, занявшая 1-е место в зоне ОФК, сыграет с командой Перу, занявшей 5-е место в зоне КОНМЕБОЛ.

ЧМ 2022 
По одной команде от Азии, Северной и Центральной Америки, Южной Америки и Океании приняли участие в межконтинентальных стыковых матчах. Первоначально две команды в каждом матче должны были сыграть двухматчевую серию дома и в гостях. Однако это было изменено и теперь в Катаре, стыки будут состоять из одиночных матчей. Двое победителей вышли в финальную часть чемпионата мира.

Матчи должны прошли 13 и 14 июня 2022 года. Изначально они были намечены на март 2022 года.

Результаты жеребьёвки:

 Победитель четвёртого раунда отбора АФК сыграет с пятой командой отбора КОНМЕБОЛ.
 Сборная, которая займет четвёртое место в третьем раунде отбора КОНКАКАФ, проведет матч против победителя отбора ОФК

Ссылки 
 Чемпионата мира по футболу
 Чемпионата мира по футболу 1958  (отборочный турнир)

Футбольные матчи